Алексей Игоревич Веселовзоров () — российский спортсмен, чемпион России и Европы по боевому самбо, призёр чемпионата мира по боевому самбо, чемпион России и двукратный чемпион Европы по джиу-джитсу, боец смешанных единоборств. 11 ноября 2008 года провёл свой первый бой, в котором проиграл Андрею Семёнову в первом раунде болевым приёмом. Всего им было проведено 23 боя, из которых 14 он выиграл (4 — нокаутом, 9 — удушающим или болевым, 1 — решением судей), 8 проиграл (1 — нокаутом, 7 — болевым или удушающим), один поединок с Натаном Шутереном окончился вничью.

Статистика боёв

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионы России по боевому самбо
Чемпионы Европы по боевому самбо
Бойцы смешанных единоборств России